Железнодорожное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Железнодорожное сельское поселение — входит в Шекснинский район

Курганская область
 Железнодорожное сельское поселение — входит в Кетовский район